Юрий Васильевич Полежаев (24 июня 1937, Москва — 26 марта 2018, там же) — советский и российский , специалист в области теплофизики, теплоэнергетики и авиационно-космической техники, член-корреспондент РАН (2000).

Биография 
Родился 24 июня 1937 года в Москве.

В 1959 году окончил с отличием мехмат МГУ.

С 1959 по 1973 годы работал в НИИ тепловых процессов в должности инженера, старшего научного сотрудника и начальника научно-исследовательского сектора.

В 1963 году защитил кандидатскую, а в 1971 году — докторскую диссертацию.

С 1973 по 1985 годы работал заведующим отделом перспектив развития экспериментальной базы ракетно-космической отрасли в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

С 1985 по 2006 годы — заместитель директора, директор Отделения тепломассообмена и физической газовой динамики Объединенного института высоких температур РАН, с 2007 года — заведующий отделом. Главный научный сотрудник — советник института.

В 2000 году избран членом-корреспондентом РАН.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 
Вел научные исследования в области теплофизики, теплоэнергетики и авиационно-космической техники, выполнил большой цикл работ по анализу теплофизических процессов, происходящих внутри и на поверхности тел, обтекаемых высокотемпературным или высокоскоростным газовым потоком.

Результаты этих исследований были отражены в различных публикациях, в том числе в монографиях «Тепловая защита» (1976) и «Взаимодействие материалов с газовыми потоками» (1976).

Разработчик теории разрушающейся тепловой защиты, установил основные закономерности нестационарного переноса энергии и массы в сложных многокомпонентных материалах, в том числе и при наличии в них фазовых превращений, фильтрации продуктов термического разложения в пористых средах и гетерогенного химического взаимодействия компонентов.

Под его научным руководством был проведен большой цикл теоретических и экспериментальных работ по исследованию эрозионной стойкости веществ при воздействии на них высокоскоростных потоков частиц.

В разное время вел преподавательскую деятельность МАИ, МФТИ МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московском энергетическом институте.

Автор более 300 научных работ, научного открытия, имеет 75 авторских свидетельств и патентов.

Под его руководством защищено 17 кандидатских и 10 докторских диссертаций.

Действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, и Нью-Йоркской академии наук.

Из библиографии

Книги 
В каталоге РГБ отражены, в частности, следующие издания Ю. В. Полежаева:
 Тепловая защита / Ю. В. Полежаев, Ф. Б. Юревич; Под ред. А. В. Лыкова. — Москва : Энергия, 1976. — 391 с., 8 л. ил. : ил.; 22 см.
 Взаимодействие материалов с газовыми потоками / Б. М. Панкратов, Ю. В. Полежаев, А. К. Рудько ; Под ред. проф., д-ра техн. наук В. С. Зуева. — Москва : Машиностроение, 1976. — 224 с. : ил.; 22 см.
 Методы и средства газодинамических испытаний летательных аппаратов : Учеб. пособие по курсу «Теплогазодинам. отработка ЛА» / Ю. В. Полежаев. — М. : МАИ, 1983. — 89 с. : ил.; 20 см.
 Теплогазодинамическая отработка ЛА : Учеб. пособие / Ю. В. Полежаев; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. — М. : МАИ, 1986. — 68,[1] с. : ил.; 20 см.
 Эрозия поверхностей в гетерогенных потоках / Ю. В. Полежаев, Д. С. Михатулин. — М. : ИВТАН, 1989. — 67 с. : ил.; 21 см. — (N 2-227).
 Методические основы проведения исследований в высокотемпературных гетерогенных потоках / В. В. Богачёв, Д. С. Михатулин, Ю. В. Полежаев. — М. : ИВТАН, 1991. — 84 с. : ил.; 20 см. — (Препринт ИВТАН. АН СССР, Ин-т высок. температур; N 2-331).
 Газодинамические испытания тепловой защиты : Справочник / Ю. В. Полежаев, А. А. Шишков. — М. : Промедэк, 1992. — 246,[2] с. : ил.; 21 см.
 Гетерогенные потоки: газодинамика, теплообмен, эрозия / Д. С. Михатулин, Ю. В. Полежаев, И. В. Репин. — М. : Объед. ин-т высок. температур, 1997. — 87 с. : ил.; 21 см. — (Препринт. Рос. акад. наук, Объед. ИВТАН; N 2-402).
 Исследование гетерогенного потока «газ-твёрдые частицы» / А. Ю. Вараксин, Ю. В. Полежаев, А. Ф. Поляков. — М. : Объед. ИВТАН, 1997. — 140 с. : ил.; 20 см. — (Препринт ИВТАН. Рос. акад. наук, Объед. ИВТАН; N 2-406).
 Материалы и покрытия в экстремальных условиях : [В 3 т.] / Под ред. С. В. Резника. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002 (ПИК ВИНИТИ). — 22 см. — (Взгляд в будущее).
 Т. 1: Прогнозирование и анализ экстремальных воздействий / Полежаев Ю. В. и др. — (ПИК ВИНИТИ). — 220, [1] с. : ил., портр., табл.; ISBN 5-7038-1990-3
 Т. 2: Передовые технологии производства / Скороходов В. В. и др. — (ПИК ВИНИТИ). — 294, [1] с. : ил., табл.; ISBN 5-7038-1991-1
 Т. 3: Экспериментальные исследования / Полежаев Ю. В. и др.: Под ред. Ю. В. Полежаева, С. В. Резника. — (ПИК ВИНИТИ). — 259, [1] с. : ил., табл.
 Тепловое разрушение материалов / Ю. В. Полежаев, Г. А. Фролов; под ред. В. В. Скороходова. — Киев : Академпериодика, 2006. — 351, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил., табл.; 24 см; ISBN 966-360-064-0
 Теплообмен и разрушение тел в сверхзвуковом гетерогенном потоке / Д. С. Михатулин, Ю. В. Полежаев, Д. Л. Ревизников. — Москва : Янус-К, 2007. — XXVII, 391 с., : ил., портр., табл.; 22 см; ISBN 978-5-8037-0374-7
 Теплообмен и тепловая защита : учебник для технических вузов / Ю. В. Полежаев. — Москва : Янус-К, 2008. — 127 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-8037-0406-5
  : [курс лекций] / Д. С. Михатулин, Ю. В. Полежаев, Д. Л. Ревизников. — Москва : Янус-К, 2011. — 516, [1] с., [20] л. ил. : ил.; 22 см; ISBN 978-5-8037-0522-2 (издано по гранту РФФИ).

Семья 
 Отец — Полежаев, Василий Дементьевич (1909—1972) — советский хозяйственный деятель, инженер, начальник Московского Метростроя (1958—1972), Герой Социалистического Труда (1963).
 Мать — Ефремова Ольга Акимовна (1913—1981)
 Жена — Борисова Светлана Викторовна (1938—2016) — педагог, патентовед МАИ
 Сын — Михаил (1961—2022) — юрист, бизнесмен
 Дочь — Елена (род. 1967) — финансовый директор коммерческой компании
 Дочь — Ольга (род. 1975) — топ-менеджер

Награды 
 Государственная премия СССР (в составе группы, за 1976 год) — за разработку тепловой защиты спускаемых космических аппаратов (типа «Союз», «Венера», «Луна-16»)
 Премия Совета Министров СССР (1983) — за создание углеродных материалов
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)
 Государственная премия Российской Федерации (1999) — за исследование воздействия запыленных потоков
 Орден Почёта (2002)
 Нагрудный знак «Изобретатель СССР»
 Именная премия академика А. В. Лыкова (Академия наук Беларуси, в составе группы, за 2007 год) — за цикл работ «Теплообмен в многофазных средах при физико-химических превращениях»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Преподаватели МЭИ
Теплофизики СССР
Теплофизики России
Персоналии:Космонавтика СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:Космонавтика России